Чемпионат Европы по русским шашкам среди женщин 2014 года проходил с 17 по 25 октября в Санкт-Петербурге, Россия одновременно с чемпионатом Европы среди мужчин. Турнир прошёл по русским шашкам в категориях основная программа и блиц, в категории быстрые шашки по бразильской версии. К участию приглашались победитель чемпионата Европы 2012, а также по три спортсменки от каждой шашечной федерации члена IDF—секция-64. Призовой фонд чемпионата 1,5 миллиона рублей. По итогам чемпионата получили звание: Дарья Федорович международного гроссмейстера среди женщин (GMIF), Кристина Заруба мастера ФМЖД (MFF).

Регламент 
Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 раундов. Каждый раунд представлял собой микроматч из двух игр с жеребьёвкой первого хода. За победу в микроматче давалось 2 очка, за ничью 1, за поражение 0. Место занятое участником определялось по количеству набранных очков. При их равенстве учитывался коэффициент Бухгольца, а при его равенстве коэффициент Солкофа. При равенстве и этих сумм считаются суммы очков с отбрасыванием наихудшего результата (усечённый коэффициент Солкофа).

В командном зачёте место определялось по сумме результатов 3 лучших шашисток от данной страны. При наличии 2 шашисток за отсутствующего третьего игрока даётся 0 очков. В случае равенства сумм результатов, выше поставлена команда имеющая более высокое место у лучшего игрока команды.

Контроль времени 
 Основная программа
45 минут до конца партии + 15 секунд за каждый ход.

 Быстрые шашки
7 минут до конца партии + 5 секунд за каждый ход.

 Блиц
3 минуты до конца партии + 2 секунды за каждый ход.

Результаты

Основная программа 
Участие приняли 24 спортсменки.

Положение после 3 туров (1-12 место)

Положение после 4 и 5 туров (1-12 место)

Положение после 6 туров (1-12 место)

Положение после 8 туров (1-12 место)

Итоговое положение

Быстрые шашки 
Приняли участие 27 спортсменок. Для определения бронзового призёра использовался усечённый коэффициент Солкофа.

Командный зачёт

Блиц 
Приняли участие 34 спортсменки.

Командный зачёт 

GMIF — международный гроссмейстер среди женщинMIF — международный мастер среди женщинMFF — мастер ФМЖД среди женщин

Ссылки 
 Календарь соревнований на 2014 год
 Регламент официальных соревнований Секции-64 ФМЖД-IDF по шашкам-64
 Чемпионат Европы по шашкам-64

Примечания 

женщин
Спорт в России в 2014 году
2014 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Шашки русские
Октябрь 2014 года
2014 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты Европы в России
Соревнования по русским шашкам в Санкт-Петербурге